L'Île de la Commune peut désigner :
 Île de la Commune, une île de la Seine rattachée administrativement à Maisons-Laffitte
 Île de la Commune, une île du fleuve Saint-Laurent faisant partie des îles de Boucherville au Canada